Cờ Đỏ (huyện), een district in Cần Thơ, Vietnam.
 Cờ Đỏ (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.